Клубный кубок UNCAF 1972 — второй розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Турнир был сыгран в двух группах из шести клубов каждая по круговой системе, победители групп определили обладателя кубка в финале. Участники по-прежнему представляли три государства — Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор. Трофей впервые завоевал коста-риканский клуб «Саприсса».

Участники 

  Комуникасьонес — чемпион Гватемалы сезона 1971.
  Аврора — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1971.
  Мунисипаль — 3-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1971.
  Сементос Новелья — 4-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1971.
  Алахуэленсе — чемпион Коста-Рики сезона 1971.
  Саприсса — 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1971.
  Эредиано — 3-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1971.
  Пунтаренас — 4-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1971.
  Ювентуд — чемпион Сальвадора сезона 1971.
  Альянса — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1971.
  Универсидад — 3-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1971.
  Атлетико Марте — 4-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1971.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф за 1 место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1972